Setomelanomma holmii — вид грибів, що належить до монотипового роду  Setomelanomma.

Примітки

Джерела 
 Morelet, M. 1980. Sur quatre Dothideales. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var. 227:14-15 - P.15

Роди грибів